Olivier Gigon (* 30. März 1979 in Delémont) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeytorwart, der zuletzt beim SC Bern in der National League A unter Vertrag stand.

Karriere 
Olivier Gigon begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim HC Ajoie, für den er in der Saison 2000/01 sein Debüt in der Nationalliga B gab und bis 2007 regelmässig spielte. Zudem sass der Torwart in der Saison 2002/03 in zwei Playoff-Spielen für den HC Servette Genève in der Nationalliga A auf der Bank, ohne jedoch eingesetzt zu werden.

Nach sieben Jahren beim HC Ajoie unterschrieb er vor der Saison 2007/08 beim EHC Basel aus der National League A, für den er neun Spiele bestritt, ehe er die Saison bei den Zweitligisten HC Sierre und HC La Chaux-de-Fonds beendete. In der folgenden Spielzeit erhielt der Schlussmann einen Vertrag bei Fribourg-Gottéron aus der NLA, wobei er parallel für den Young-Sprinters Hockey Club in der NLB zwischen den Pfosten stand. Ab der Saison 2009/10 spielte Gigon für den SC Bern und gewann mit den Bernern zwei Mal die Schweizer Meisterschaft. Im Frühjahr 2014 beendete er schliesslich seine aktive Laufbahn.

Erfolge und Auszeichnungen 
 2010 Schweizer Meister mit dem SC Bern
 2013 Schweizer Meister mit dem SC Bern

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 
 

Eishockeytorwart (HC Ajoie)
Eishockeytorwart (EHC Basel)
Eishockeytorwart (Fribourg-Gottéron)
Eishockeytorwart (SC Bern)
Eishockeytorwart (HC La Chaux-de-Fonds)
Eishockeytorwart (HC Sierre)
Schweizer Meister (Eishockey)
Schweizer
Geboren 1979
Mann